Барбе́т () — многозначный термин:

В военном деле 
 Барбет — насыпная площадка, прикрытая бруствером, для размещения орудий и пулемётов; как понятие исчезло из употребления после русско-японской войны.
 Барбет — выступ на борту корабля для удобного обслуживания расположенных возле него артиллерийских орудий.
 Барбет — неподвижная опора, на которой вращается корабельная орудийная башня вместе с бронированной защитой её подбашенного отсека.

Другое 
 Барбет — струнный щипковый плекторный инструмент.
 Барбет — порода собак.
 Барбет — средневековый головной убор.

Примечания